Атибая () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Макрорегион агломерации Сан-Паулу. Входит в экономико-статистический микрорегион Браганса-Паулиста. Население составляет 119 029 человек на 2007 год. Занимает площадь 478,101 км². Плотность населения — 271,4 чел./км².

История 
Город основан 24 июня 1665 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 1.036,345 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 8.350 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,819 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cwb.

Галерея 

Муниципалитеты штата Сан-Паулу